Lipinka (Tsjechië), plaats in Tsjechië
 Lipinka (Lubusz), plaats in Polen
 Lipinka (Pommeren), plaats in Polen